Груневелд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Груневелд, Ад — нидерландский спортивный деятель, президент футбольного клуба ПСВ.
 Груневелд, Арно (род. 1997) — нидерландский футболист.
 Груневелд, Дафне (род. 1994) — нидерландская профессиональная модель.
 Груневелд, Пит (1924—1990) — нидерландский футболист.
 Груневелд, Рене (род. 1986) — нидерландский яхтсмен.
 Груневелд, Свен (род. 1965) — нидерландский теннисист.